Tkalec je lahko: 
oseba, ki tke – glej Tkalstvo
tkalec (ptič), ptica iz družine Ploceidae
Tkalec (priimek), priimek več Slovencev
Tkalec, Varaždinska županija, naselje na Hrvaškem